Ари́ф Баба́ев:
 Бабаев, Ариф Гаджи оглы (1928—1983) — азербайджанский кинорежиссёр.
 Бабаев, Ариф Имран оглы (род. 1938) — народный артист Азербайджанской ССР.